Kari Tarko (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1956, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1957-1958 || Ilves Tampere || SM-sarja ||11 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Ilves Tampere || SM-sarja ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1959-1960 || Ilves Tampere || SM-sarja ||17 ||2 ||0 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1938
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Défenseur de hockey sur glace